As eleições parlamentares irlandesas de 1992 foram realizadas a 25 de Novembro de 1992. 
 
As eleições foram antecipadas após o fim da coligação do governo entre o Fianna Fáil e os Democratas Progressistas. Os Democratas Progressistas retiraram-se do governo, após vários escândalos, envolvendo vários dirigentes do Fianna Fáil.

Os resultados destas eleições foram surpreendentes, dado que, os dois principais partidos da Irlanda, Fianna Fáil e Fine Gael, perderam imensos votos e deputados.

O Fianna Fáil foi o partido mais votado, com cerca de, 39% dos votos e 68 deputados, o que, comparado com as eleições de 1989, implicou uma perda de 5% dos votos e 9 deputados. O Fine Gael também perdeu cerca de 5% dos votos e 10 deputados, ficando-se pelos, apenas, 25% dos votos e 45 deputados.

O grande vencedor das eleições foi o Partido Trabalhista que obteve um dos melhores resultados da história. Com uma campanha de ataque aos dois principais partidos irlandeses, o partido conquistou muitos votantes destes partidos, conseguindo 19% dos votos e 33 deputados, que, representa um aumento de 10% dos votos e de 18 deputados, quando comparando com as eleições anteriores.

De destacar, por fim, o bom resultado obtido pelo novo partido, a Esquerda Democrática, formado em 1992 por ex-membros do Partido dos Trabalhadores da Irlanda que rejeitavam o marxismo-leninismo e se definiam como socialistas democráticos, que, conquistou 4 deputados e, cerca de, 3% dos votos.

Após as eleições, só em Janeiro de 1993, se formou um novo governo, após o Fianna Fáil e o Partido Trabalhista terem chegado a um acordo de coligação e, assim, Albert Reynolds, foi reconduzido como primeiro-ministro da Irlanda, mas, em 1994, o governo caiu após o Partido Trabalhista romper com o Fianna Fáil e, ter formado uma nova coligação com o Fine Gael e a Esquerda Democrática, fazendo com que, John Bruton, líder do Fine Gael, se tornasse líder do governo, até ao fim da legislatura, em 1997.

Resultados Oficiais

Resultados por Distrito Eleitoral 
Os resultados referem-se aos partidos que elegeram deputados:

Eleições na Irlanda